Адриана Роэль (; ) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 5 июля 1934 года в Монтеррее (по другим данным — в Мехико). После окончания средней школы поступила в INBA. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1959 году и с тех пор снялась в 75 работах в кино и телесериалах. 16 мая 2007 года в Мехико состоялся праздник, посвящённый 50-летию творческой деятельности актрисы.

Скончалась 4 августа 2022 года.

Фильмография

Теленовеллы 

 Corazón que miente (2016) ….Celestina Salvatierra
 Mentir para vivir (2013) …. Paloma Aresti
 Amor sin maquillaje (2007)
 Руби (2004) …. Hilda Méndez
 Amarte es mi pecado (2004) …. Gertrudis de Reyes
 Bajo la misma piel (2003) …. Blanca Rioja
 Atrévete a olvidarme (2001) …. Evarista
 Huracán (1997) …. Esperanza Ibarrola de Villarreal
 Si Dios me quita la vida (1995) …. Fedora Foscari
 Al filo de la muerte (1991) …. Laura
 El extraño retorno de Diana Salazar (1988) …. Delfina García de Salazar
 Tiempo de amar (1987) …. Mercedes
 Juana Iris (1985) …. Virtudes
 Por amor (1982) …. Mercedes
 Ванесса (1982) …. Claudia de Saint-Germain
 Al salir el sol (1980)
 Caminemos (1980) …. Miriam
 Añoranza (1979)
 Вивиана (1978) …. Delia
 El chofer (1974) …. Laura
 Pequeñeces (1971) …. Elvira Covarrubias de Téllez
 El dios de barro (1970)
 Detrás del muro (1967)
 El usurpador (1967) …. Marcela
 Lo prohibido (1967)
 El despertar (1966)
 San Martín de Porres (1964) …. Juana de Porres
 Vidas cruzadas (1963)
 Agonía de amor (1963)
 Mujercitas (1962)
 Cuatro en la trampa (1960)
 Espejo de sombras (1960)

Многосезонные ситкомы 
 Mujeres asesinas 1 (2008) …. Mara Madrigal (episodio «Patricia, vengadora»)
 Cuentos para solitarios (1999) …. Elba (episodio «Más densa que el agua»)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007; снялась в 1996 году — episodio «La nuera»)
 Hora marcada (1989) …. Tía Clarissa (episodio «Trampa en la casa»)

Художественные фильмы 

 No quiero dormir sola (2013) …. Dolores
 Amor letra por letra (2008)
 Crónica de un desayuno (1999)
 Mina (1992)
 De muerte natural (1996) …. Esperanza
 El diablo y la dama (1984)
 La seducción (1981)
 Anacrusa (1979)
 Flores de papel (1978)
 Alucarda, la hija de las tinieblas (1978) …. Hermana Germana
 Renuncia por motivos de salud (1975) …. Silvia
 Diamantes, oro y amor (1973)
 Kaliman, el hombre increíble (1972) …. Alice
 Fin de fiesta (1972) …. Marta
 Rubí (1970) …. Eloísa
 Gregorio y su ángel (1970)
 El hijo pródigo (1969) …. Rosalba
 Veinticuatro horas de vida (1968)
 El caudillo (1968)
 La endemoniada (1968)
 Sor Ye-Yé (1968)
 La chamuscada (1967)
 Seis días para morir (1967)
 El silencioso (1967) …. Amparo
 Serenata en noche de luna (1967)
 El planeta de las mujeres invasoras (1967) …. Silvia
 El derecho de nacer (1966)
 El alazán y el rosillo (1966)
 Gigantes planetarios (1965) …. Silvia
 La loba (1965) …. Alicia Fernández
 Viva María! (1965) …. Janine
 Un hombre en la trampa (1965)
 El asesino invisible (1964)
 Me llaman el cantaclaro (1964)
 Furia en el Edén (1964)
 Cri Cri el grillito cantor (1963) …. Chacha Adulta
 Días de otoño (1962) …. Alicia
 Me dicen el consentido (1962)
 La entrega de Chucho el Roto (1962)
 La captura de Chucho el Roto (1961)
 Aventuras de Chucho el Roto (1961)
 Los jóvenes (1961)
 Chucho el Roto (1960)
 La cigüeña dijo sí (1960)
 El misterio de la cobra (1960)
 Escuela de verano (1959)
 Gutierritos (1959)
 Mi esposa me comprende (1959)

Театральные работы 

 Los monólogos de la vagina
 Lou, Sibila de Hainberg
 La Negra Boda
 Rita, Julia
 Tamara, dir. Enrique Gómez Vadillo
 Soñata de otoño (1984), dir. Salvador Garcini
 Hamlet
 Cada quien su vida, dir. Enrique Pineda
 La señorita de Tacna
 Sucedió mañana (1982), dir. Julio Castillo
 El hombre elefante (1981), dir. Manolo Fábregas
 Las tres hermanas
 La dama de pan de jengibre (1976), dir. Xavier Rojas
 Las criadas
 Alpha Beta (1974), dir. Dimitrio Sarrás
 La Carpa (1971), dir. Ignacio Retes
 Las troyanas (1963), dir. José Solé
 Espectro (1962), Lew Riley
 Juego de Reinas (1962), dir. José Solé
 El Toque
 La Posadera (1961), dir. José Solé
 El asesino es la señora (1957), dir. Julio Porter
 El cuerpo diplomático (1958), dir. Salvador Novo
 Todos eran mis hijos (1959), dir. Seki Sano
 Los frutos caídos (1957), dir. Seki Sano
 Celos del aire (1964), dir. Xavier Rojas
 No me olvides en diciembre (1988), dir. José Luis Ibáñez
 Cartas de amor en papel azul (1989), dir. Adriana Roel
 Tal día como hoy (1961), dir. Fernando Wagner
 El caso de la mujer asesinadita (1965), dir. Enrique Rambal
 El cielo se está cayendo (1963), dir. Jorge Landeta
 El hombre elefante (1981), dir. Manolo Fábregas
 Mary Mary (1964), dir. Enrique Rambal
 Examen de maridos (1973), dir. Héctor Azar
 Gog y Magog (1961), dir. Manolo Fábregas
 Hedda Gabler (1980), dir. Antulio Jiménez Pons
 La casa de los corazones rotos (1977), dir. Xavier Rojas
 La segunda dama (1989), dir. Roberto D’Amico
 Rebelde (1964), dir. Enrique Rambal
 Lou. La sibila de Hainberg (2006), dir. Claudia Ríos
 El trueno dorado (2011), dir. Juan Antonio Hormigón
 Coroliano II (2014), dir. Alberto Villarreal

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Bravo

Premios Calendario de Oro 2007

Premios Ariel

Premios ACPT

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Лауреаты премии ACPT
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Calendario de Oro